Onderdistrict in Indonesië
 Bulak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Bulak (Rowosari), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Bulak (Balong), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Bulak (Arjawinangun), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Bulak (Jatibarang), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Bulak (Kandanghaur), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java